«Джентльме́н-шо́у» — юмористическая телепрограмма, основанная участниками команды КВН Одесского государственного университета «Клуб одесских джентльменов».

История 
С 17 мая 1991 по 4 ноября 1996 года «Джентльмен-шоу» выходило на «Второй программе ЦТ» и «РТВ/РТР». С 14 ноября 1996 по 15 сентября 2000 года шоу выходило на «ОРТ». С 13 декабря 2000 по 9 марта 2001 года программа снова выходила на «РТР». С 11 октября 2001 по 4 июля 2002 года на «СТС» и затем с 19 августа по 20 сентября 2002 года на ТНТ выходил спин-офф передачи под названием «Филимонов и компания». На Украине программа выходила с 7 июня 1998 по 31 декабря 2005 года на телеканале «Интер».

В первых выпусках передачи участвовали 20 и более участников. Первоначально программу вёл Евгений Каминский. С 1992 года передачу поочерёдно вели Олег Филимонов и Эдуард Цирюльников. С 1994 года бессменным ведущим передачи стал Олег Филимонов. Также ведущими передачи в разное время становились Владислав Царёв и Евгений Хаит.

С 1991 по 1996 год «Джентльмен-шоу» выходило раз в месяц, с 1997 по 1999 год — два раза в месяц, а с 1999 года программа стала выходить еженедельно.

В 1995 году программа вошла в список финалистов конкурса «» в номинации «Лучшая развлекательная передача».

Рубрики 
 Джентльменская служба новостей/Одесские итоги (1991—1996) — в названии содержится аллюзия на популярную в те годы информационную программу «Телевизионная служба новостей». Впоследствии в 1992 году была переименована в «Одесские итоги» (аллюзия на «Итоги» Евгения Киселёва). В качестве ведущих выступали Янислав Левинзон  (1 выпуск), Эдуард Цирюльников (1991—1993), Максим Горохов (1994—1995), Александр Тарасуль (1995), Яков Гопп (1995), Юрий Стыцковский (1996).
 Одесская коммунальная квартира (1994—2001) —  В ней повествуется о приключениях жильцов коммунальной квартиры на Малой Арнаутской улице, где постоянно происходит что-нибудь необычное: выборы, изготовление парфюмерии, служба в армии, игра в телевидение и прочее. Каждый раз к жильцам заходит ведущий (Владислав Царёв) и, беседуя с активным жителем коммуналки Семёном Марковичем, более подробно узнаёт об их жизни и причудах.
 Лучшая 10/5 анекдотов (1991—2001) — десять анекдотов, рассказанных Олегом Филимоновым. Анекдот, находившийся на первом месте разыгрывался в виде скетча. Как правило, все роли в первом анекдоте Филимонов обыгрывал сам. Иногда совместно Олегом Школьником и Яниславом Левинзоном. В 1996—1998 годах иногда выходила рубрика «Ретро-анекдот» — анекдот, снятый в 1991—1994 годах. В 1996—2001 годах рубрика состояла из анекдотов, присланных зрителями. Авторами анекдотов часто были одни и те же персонажи — сторож музея КГБ (с анекдотом про Штирлица), историк Гражданской войны (с анекдотом про Чапаева) и т.д. В качестве главного приза лучший анекдот экранизировался. С 1997 года рубрика выходила с перерывом, причём продолжение начиналось с анекдота на пятом месте. После деноминации 1998 года, выходила как «Пятёрка анекдотов». С 2000 по 2001 год выходила под названием «Анекдот в десятку», где рассказывались анекдоты присланные зрителями, а после них первый анекдот также разыгрывался в виде скетча. В 2008 году рубрика выходила под названием Фабрика анекдотов, где показывался экранизированный анекдот в исполнении Филимонова, Школьника и Левинзона.
 СНГ-реклама (1991—2000) — пародии на рекламу.
 Хрещатик Дерибасовский угол (1991—2001) — изначально не имела названия (получила его в 1999). В ней известные актёры рассказывали свои смешные жизненные ситуации или анекдоты (Леонид Якубович, Семён Фарада, Семён Альтов, Георгий Делиев, Роман Карцев, Ян Арлазоров, Владимир Данилец, Владимир Моисеенко, Клара Новикова и др.). В новогоднем выпуске 1999 года в рубрике участвовал Пьер Ришар.
 Вованиада (1995—2001) — сериал про новых русских. Как и «Дерибасовский угол», рубрика не имела названия до 1999 года. В рубрике показывалась жизнь и причуды нового русского Вована Сидоровича Щербатого. Роль Вована исполняет Олег Школьник.
 Элка и кореша (1996—1997) (пародия на название популярного сериала «Элен и ребята») — рубрика показывает светскую жизнь семиклассницы Эллы (как сказано в одной из серий) в исполнении Олега Филимонова, и её друзей, которых играет Олег Школьник.
 Спокойной ночи, взрослые (1997—1998) — пародийная рубрика на Спокойной ночи, малыши!. Рубрика показывает какими станут Филя, Хрюша, Степашка и Каркуша когда вырастут. Филя — спившийся алкоголик, Хрюша — новый русский, Степашка — интеллигент, сторонник партии «Яблоко», Каркуша — коммунистка.
 С 1 апреля (1997—2000) — была во всех «Первоапрельских» выпусках. Изначально устраивали приколы со скрытой камерой. К примеру в одном выпуске 1998 года мальчик прицепил к Москвичу-2141 якорь, и автомобиль развалился пополам. С 1999 года рубрика стала мультипликационной.
 Уголок высокой моды (1998) — Олег Филимонов и Олег Школьник в образе Новых русских изображали показ моды.
 Shop-шоу (1998—1999) — пародии на телемагазин.
 Лебединая песня года (1999—2000) — пародии на эстрадных исполнителей.
 Одесские куплеты (1999—2001) — куплеты, исполняемые Олегом Филимоновым и Яниславом Левинзоном. Иногда Левинзона заменял Олег Школьник.
 Шпионские страхи (1999—2000) — приключения двух иностранных шпионов, сыгранных Олегом Школьником и Олегом Филимоновым. В заставке используется отрывок из фильма «„Маски“ на секретном объекте».
 Моя вторая папа (1998—2001) — «латино-украино-российский сериал», пародия на «мыльные оперы».
 Их не знали только в лицо (1999—2002) — короткий монолог Янислава Левинзона в образе известного человека, чьё лицо до этой поры оставалось неизвестным.
 Новая жизнь старого кино (2001—2002) — куплеты, исполняемые Олегом Филимоновым и Яниславом Левинзоном в образах из старых кинофильмов.
 Сыграем в ящик! (2002) — пародии на телепередачи.
 Казарма (2002) — военно-полевой сериал.
 Милицейская академия
 Деревня «Тупые углы» 
 Одесская аптека
 Косое зеркало
 Бешеные бабки
 Рекламное агентство
 Наши в космосе

Актёры 
 Олег Филимонов (1991—2005) — ведущий, Элка («Элка и Кореша»), Петро Галушко («Одесская коммунальная квартира»), курсант Пузырюк («Милицейская академия»), участница дуэта «Бешеные бабки», Мария-Кончита («Моя вторая папа»), Сергей Киселидзе (собирательная пародия на Сергея Доренко, Евгения Киселёва и Николая Сванидзе
 Олег Школьник (1993—2005) — Семён Маркович («Одесская коммунальная квартира»), Вован Сидорович Щербатый, майор Багровый («Милицейская академия»), Глина («Элка и Кореша»), участница дуэта «Бешеные бабки», дон Педро де Бразильеро («Моя вторая папа»)
 Янислав Левинзон (1991, 1999—2005) — сержант («Милицейская академия»), Штирлиц
 Владислав Царёв (1991—2001) — ведущий («Одесская коммунальная квартира»)
 Евгений Хаит (1991—2005)
 Игорь Миняйло (1991—2001)
 Евгений Каминский (1991—1992)
 Анатолий Контуш (1991—1992)
 Эдуард Цирюльников (1991—1994) — ведущий («Одесские итоги» 1991—1993)
 Юрий Сычёв (1992—1995)
 Максим Горохов (1991—1995) — ведущий («Одесские итоги» 1994—1995)
 Ирина Токарчук (1992—2005) — тётя Сима («Одесская коммунальная квартира»), донна Эсперанта («Моя вторая папа»)
 Михаил Подолов (1993—2005) — алкоголик Петрович («Одесская коммунальная квартира»)
 Яков Гопп (1996—2005) — Яша («Одесская коммунальная квартира»), курсант Гвоздь («Милицейская академия»), «новый мексиканец» Родриго («Моя вторая папа»), ведущий («Одесские итоги» 1995)
 Михаил Бижикиян (1994—2005) — Миша («Одесская коммунальная квартира»)
 Михаил Бураченко (1996—2001) — обжора Боря («Одесская коммунальная квартира»)
 Амби Скарга (1996—1999) — Мганга («Одесская коммунальная квартира»)
 Александр Тарасуль (1991—2001) — ведущий («Одесские итоги» 1995)
 Юрий Стыцковский (1995—1998) — ведущий («Одесские итоги» 1996)
 Давид Макаревский (1991—1996) — дядя Сеня («Одесские итоги»)
 Эрнест Штэйнберг (1991—1995) — дядя Боря, дядя Гриша («Одесские итоги»)
 Юрий Вотяков (1991—1996)
 Игорь Кнеллер (1991—1992)
 Сергей Олех (1991—1993)
 Александр Невгомонный (1992—1996)
 Владимир Величко (1991—2001)
 Оксана Науменко (1991—1995)
 Сергей Таланов (1995—1997)
 Лидия Губская (1996—1999)
 Йоми Аделеке (1999—2005) — Мганга («Одесская коммунальная квартира»)
 Александр Чеканов (2001—2005)
и др.

Вещание

Премьеры 
 С 17 мая 1991 года по 4 ноября 1996 года, и снова с 13 декабря 2000 года по 9 марта 2001 года — на «РТВ/РТР».
 С 14 ноября 1996 года по 15 сентября 2000 года — на «ОРТ».
 В начале 1990-х — на «УТ-2».
 C 7 июня 1998 года по 31 декабря 2005 года — на телеканале «Интер».

Повторы 
 В 1996 году — на Телеэкспо.
 С 1996 по 2000 год — на канале Интер.
 С 2001 по 2002 год — на СТС нарезки программы под названием «Филимонов и Ко».
 В 2007 — на ДТВ нарезки программы под названием «Фабрика смеха».
 В 2008 году — на НТВ Мир, без ведущего, титров и бесед джентльменов.
 В начале 2009 года — повторы выпусков 2008 года на канале Мир.
 С 2007 по 2014 годы — на Юмор ТВ, с 2009 года транслировались серии, снятые исключительно в 2001-2005 годах.

Музыка, используемая в программе 

 В 1991 году в сюжете «Сталин с нами» использован аранжированный марш «Широка страна моя родная».
 С самого начала в вступительной заставке звучала мелодия из фильма телевизионного фильма «Шерлок Холмс» — «Увертюра» (композитор Владимир Дашкевич).
 C 1992 по 2001 год во время «бесед джентльменов» звучала мелодия Скотта Джоплина — «The Entertainer» — в исполнении Раймонда Паулса («Увеселитель»).
 Фраза «One moment please» в заставке с бильярдными шарами взята из музыкальной композиции «Blue Night Shadow» в исполнении группы «Two Of Us».
 В десятке или пятёрке анекдотов звучала мелодия Королевского филармонического оркестра — «If You Knew Sousa».
 В новогоднем выпуске звучала аранжировка музыки «Jingle Bells», а также «When the Saints Go Marching In».
 По окончании программы с 1991 по 1995 год звучала песня Леонида Утёсова «У Чёрного моря» (очевидно, выбор этой песни был для того, чтобы примкнуть к «жемчужине у моря»). В сезоне 1996 года звучала ещё одна мелодия из фильма «Шерлок Холмс» — «У камина». А с 1997 по 2001 год для версии ОРТ звучала минусовка песни У чёрного моря без слов. На НТВ Мир титров не было вообще. А просто вновь повторялась вступительная заставка.

Примечания

Ссылки 

 «Джентльмен-шоу» на YouTube
 _Джентльмены_ в гостях у _АиФ_ _ Архив _ Аргументы и Факты
 Ъ-Газета — Ведомости
 Джентльмены, show must go on! — KP.UA
 Главный джентльмен СССР — Аргументы Недели
 КОММУНАЛКА «ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» — Культура — останні новини театру, кіно, музики і мистецтва — gazeta.zn.ua
 Яша и Сима из одесской коммуналки_ _Годовщину свадьбы отмечаем минутой молчания_ — KP.UA
 _Интер__ _Джентльмен-шоу_ must go on! — Интер inside — Телеканал _Интер_
 ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ ОДЕССИТОВ — Газета Труд
 «джентльмен-шоу» теперь будет состоять только из пародий — Газета «ФАКТЫ и комментарии»
 _Джентльмен-шоу_ исполнилось 25 лет_ как сложились судьбы одесских юмористов (фото) — Интересные истории — Филимонов и Школьник до сих пор играют, а Чеканов стал урологом _ СЕГОДНЯ
 
 
 
 
 
 Ностальгия по 90-м: пять развлекательных программ украинского телевидения. 03.08.2017
 

Телепередачи, запущенные в 1991 году
Телепередачи, закрытые в 2005 году
Телепередачи Первого канала
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи канала «Интер»
Травести
Телевизионные юмористические программы
Телепередачи СССР по алфавиту
Радио и телевидение в Одессе
Джентльмен-шоу